Sabac steht für:

 Šabac, Stadt in Serbien
 August Sabac el Cher (um 1836–1885), afrodeutscher Soldat
 Gustav Sabac el Cher (1868–1934), deutscher Militärmusiker
 SaBac bzw. Sabac Red, US-amerikanischer Rapper, siehe Non Phixion